Ельно — топоним:
 Ельно — гидроним:
 Ельно — озеро в Миорском районе Витебской области Беларуси
  — озеро в Браславском районе Витебской области Беларуси 
 Ельно — озеро в Новосокольническом районе Псковской области России 
 Ельно — ойконим:
 Ельно — ойконим в Белоруссии, :
 Ельно — ойконим в Витебской области:
 Ельно — деревня в Браславском районе:
 Ельно (Зарачский сельсовет);
 Ельно (Браславский район);
 Ельно (Миорский район) — хутор;
 Ельно (Гомельская область) — деревня, Ленинский сельсовет Житковичского района;
 Ельно — деревня в России:
 Ельно (Новгородская область), Поддорский район;
 Ельно — село на Украине, :
 Ельно (Ровенская область), Рокитновский район.
 Ельно — деревня в Польше, :
 Ельно (Польша), Лодзинское воеводство, Здуньсковольский повят, гмина Заполице.